

Пашкино — село, Сєверний район, Оренбурзька область
 Пашкино — селище, Сєверний район, Оренбурзька область

Див. також 
 Пашино